Kristina Rose (San Diego, 14 de abril de 1984) é uma atriz pornográfica americana.

Carreira 
Rose trabalhou pela primeira vez aos 18 anos de idade no setor de atendimento ao cliente para um site de conteúdo adulto. Depois que o site fechou, as únicas empresas que a contactaram depois de ver seu currículo foram aquelas relacionadas à indústria adulta. Trabalhou como assistente de um fotógrafo que lhe aconselhou a se tornar uma modelo, mas ela preferiu não seguir o conselho.

Em 2007, aos 23 anos, começou sua carreira como atriz pornográfica. Fez sua primeira cena de sexo anal em 2008 no filme Kristina Rose: Dirty Girl da produtora Elegant Angel. Pela mesma produtora, também apareceu no filme Performers of the Year 2009.

Ela declarou que costumava assistir filmes pornográficos antes mesmo de sua carreira no entretenimento para adultos começar. Segundo ela, sua atrizes favoritas são Jenna Haze, Raylene e Cassidey Rae. Sua melhor amiga é Alexis Texas. Ela confessou também ter sido apaixonada pelo veterano ator pornô Steve Holmes, com qual realizou inúmeras cenas.

Prêmios e indicações 

Prêmios
 2009: CAVR Award – Star of the Year

Indicações
 2009: Hot d'or – Best American Starlet
 2010: Dr. Jay's Must See Girls

Ligações externas 

 
 
 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de San Diego